Türler ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Türler (* 1957), Schweizer Politiker (FDP)
 Heinrich Türler (1861–1933), Schweizer Historiker
 Michel Türler (1944–2010), Schweizer Eishockeyspieler, siehe Michel Turler
 Peter Türler (* 1934), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Türler-Uhr, astronomische Uhr
 Dürler
 Thürler